Conhecido pelas séries Lawman e Laredo, o ator Peter Brown faleceu no dia 21 de março, aos 80 anos de idade. Segundo a família à imprensa americana, a causa da morte foi o Mal de Parkinson.

A morte do ator foi originalmente divulgada por sua amiga, a atriz BarBara Luna em sua página no Facebook.

Peter Lind DeLap nasceu no dia 5 de outubro de 1935, em Nova Iorque. Peter perdeu o pai quando ainda tinha quatro anos de idade. Anos depois, sua mãe se casou com Albert Brown, de quem o ator adotou o sobrenome.

Filho de Mina Reaume, uma atriz de teatro e rádio, Peter iniciou sua carreira quando ainda era criança, aparecendo em programas infantis radiofônicos. Entre 1954 e 1956, serviu ao exército em uma base militar no Alaska. Para ajudar a distrair os soldados, ele organizou um grupo de teatro com o qual apresentou-se como ator, autor e diretor. Após dar baixa, estudou Arte Dramática na UCLA.

Filmografia 
1958 – Darby's Rangers (Aqui Só Cabem os Bravos)
1958 – Marjorie Morningstar (Até o Último Alento)
1958 – Violent Road (Caravana da Morte)
1958 – No Time for Sergeants (Esse Sargento é de Morte)
1958 – Onionhead (Mau Tempo Pela Proa)
1959 – Westbound (Um Homem de Coragem)
1959 – The Young Philadelphians (O Moço de Filadélfia)
1962 – Merrill’s Marauders (Mortos Que Caminham)
1963 – Summer Magic (Doce Verão dos Meus Sonhos)
1964 – A Tiger Walks (Um Tigre Caminha Pela Noite)
1964 – Ride the Wild Surf (Mar Raivoso)
1964 – Kitten with a Whip (Anjo do Diabo)
1970 – Hunters Are for Killing (TV movie)
1970 – Ha-Pritza Hagdola
1971 – Chrome and Hot Leather
1972 – Piranha
1974 – Foxy Brown
1974 – Memory of Us
1974 – Act of Vengeance
1975 – Sunburst
1986 – The Aurora Encounter
1986 – The Messenger
1989 – Demonstone
1995 – Fists of Iron
1999 – Wasteland Justice
2001 – The Wedding Planner (O Casamento dos Meus Sonhos)
2004 – Big Chuck, Little Chuck
2004 – Y.M.I.
2004 – Land of the Free?
2005 – Three Bad Men
2005 – Hell to Pay

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos